Kegelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Kegelmann, deutscher Chordirigent und Musikpädagoge
 Jürgen Kegelmann (* 1965), Professor im Bereich Verwaltungsmanagement